Змагання з бадмінтону на XXVII Всесвітньої Літній Універсіаді пройшли з 5 по 11 липня 2013 року в «Академії Тенісу» у Казані, Росія. всього буде розіграно 6 комплектів нагород.

Розклад змагань

Загальний медальний залік

Медалісти

Посилання 
  Сторінка турніру з бадмінтону на сайті ігор

2013
Бадмінтон на Літній універсіаді 2013
Змагання на Літній універсіаді 2013
Бадмінтон у Росії